Baumgartenbach ist der Name folgender Gewässer:

 Baumgartenbach (Halblech), Zufluss zum Halblech, Bayern

 Baumgartenbach (Eiskönigbach), linker Zufluss zum Eiskönigbach, Tirol
 Baumgartenbach (Gasenbach), linker Zufluss des Gasenbachs bei Haslau bei Birkfeld, Gemeinde Birkfeld, Bezirk Weiz, Steiermark
 Baumgartenbach, Name des Oberlaufs des Gnasbachs bis Obergnas, Gemeinde Gnas, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Baumgartenbach (Gnasbach), linker Zufluss des Gnasbachs bei Obergnas, Gemeinde Gnas, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Baumgartenbach (Kleine Erlauf), linker Zufluss zur Erlauf bei Randegg, Niederösterreich

 Baumgartenbach (Kleine Emme), rechter Zufluss zur Kleinen Emme bei Schintbühl, Kanton Luzern